Il singolare del torneo di tennis Calabasas Pro Tennis Championships 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jérôme Golmard che ha battuto in finale Lars Burgsmüller 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob (primo turno)
 Lars Burgsmüller (finale)
 Cecil Mamiit (semifinali)
 Robert Kendrick (primo turno)

 Iván Miranda (secondo turno)
 Nicolas Thomann (semifinali)
 Ricardo Mello (quarti di finale)
 Alex Bogomolov, Jr. (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Calabasas Pro Tennis Championships 2003